Unter der Lauflänge versteht man:
 die Lauflänge einer Schusswaffe, siehe Lauf (Schusswaffe)
 die Laufzeit eines Films, siehe Filmlänge
 in der Textilindustrie den Quotienten aus Länge und Masse eines Garnes, einer Faser o. Ä., siehe Feinheit (Textilien)
 die Länge des Weges, der (vor allem im Kontext von Wellen bzw. Strömungen) zurückgelegt wird, siehe Weg (Physik)#Weglänge